Villanueva de los Castillejos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de los Castillejos (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Villanueva de los Castillejos (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar